La Pro A 2011-2012 è stata la 90ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Fabien Causeur, 
MVP straniero:  Blake Schilb, 
Allenatore dell'anno:  Gregor Beugnot, 
Giocatore rivelazione:  Evan Fournier, 
Giocatore più migliorato:  Evan Fournier, 
Miglior difensore:  Andrew Albicy,

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2011-2012